De periode 2351 t/m 2360 bevat 25 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
8 totale
8 ringvormige
0 hybride
9 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen